Борис Яковлевич Левин (22 декабря 1906 года, Одесса — 22 августа 1993 года, Москва) — советский математик, специалист в области теории функций.

Биография 
Борис Яковлевич Левин, советский математик, родился 22 декабря 1906 года в Одессе.

В 1932 г. окончил Северо-Кавказский университет (Ростов-на-Дону). С 1935 г. по 1949 г. профессор, заведующий кафедрой математики Одесского института инженеров морского флота.

В 1949 г. по приглашению Н. И. Ахиезера переехал в Харьков и с этого времени работал в Харьковском государственном университете.

В 1969 году организовал отдел теории функций в Физико-техническом институте низких температур АН УССР в котором работал до последних дней (руководил с момента основания отдела до 1986 года).

Научные интересы 
Исследования Б. Я. Левина относятся к теории целых функций, функциональному анализу, гармоническому анализу, теории почти периодических и квазианалитических функций.
Ему принадлежат принципиальные результаты, относящиеся к негармоническим рядам Фурье и к операторам, сохраняющим
неравенства в различных классах целых функций экспоненциального типа. Совместно с Н. И. Ахиезером им была найдена связь экстремальных задач теории целых функций с конформными отображениями на канонические области. Им был введен класс операторов преобразования, составивший базу для решения обратной задачи теории рассеяния.

Известность Борису Яковлевичу Левину принесла созданная им в середине 1930-х годов одновременно с Альбертом Пфлюгером теория целых функций вполне регулярного роста. Эта теория посвящена описанию чрезвычайно широкого класса целых функций, содержащего большинство целых функций, встречающихся в приложениях. Для функций этого класса зависимость между поведением на бесконечности и распределением нулей может быть выражена асимптотическими формулами.

В 1956 году Борис Яковлевич опубликовал свою монографию «Распределение корней целых функций», которая переведена на немецкий и
английский языки и до настоящего времени является настольной книгой многих специалистов, работающих в различных областях математики.

В том же году Борис Яковлевич организовал семинар в Харьковском университете. На протяжении почти 40 лет это была школа для харьковских математиков, работающих в области анализа, а также центром математических исследований.
Борис Яковлевич всегда гордился успехами участников семинара.

В 1997 году в Тель-Авивском университете прошла мемориальная конференция «Целые функции в современном анализе».
В сентябре того же года, Физико-техническим институтом низких температур был проведен международный семинар посвященный памяти Бориса Яковлевича.

В 2006 году в Харькове состоялась международная конференция, посвященная столетию со дня рождения Бориса Яковлевича Левина.

Избранные труды 
 Распределение корней целых функций , 1956, Гостехиздат , М., 632 стр.
 Nullstellenverteilung ganzer Funktionen, 1962, Math. Lehrbucher und Monographien, Bd. XIV , Akademie -Verlag , Berlin , 512.
 Distribution о f zeros of entire functions, 1964, Amer. Math. Soc , Providence , R . I ., 493 pp. Revised edition , 1980, Amer. Math. Soc , Providence , R.I., 523 pp.
 B.Ya.Levin. Lectures on entire functions. English revised edition. Amer. Math. Soc, Providence, RI, 1996.

См. также 
 Мильман, Виталий Давидович

Примечания

Ссылки 
 Биография Б. Я. Левина на сайте ФТИНТ им. Б. И. Веркина НАН Украины.
 Борис Яковлевич Левин (к шестидесятилетию со дня рождения).
 Борис Яковлевич Левин (некролог).
 Список научных работ Б. Я. Левина.
 Научная школа Б. Я. Левина.
 Статья о Б. Я. Левине на TURNBULL.

Математики по алфавиту
Математики СССР
Преподаватели Одесского национального морского университета
Преподаватели Харьковского университета
Сотрудники Физико-технического института низких температур НАН Украины